Ferdinand von Schill – pruski bohater narodowy
 Grupa warowna „Schill” – niemieckie umocnienie